Glanden ist ein deutscher Ortsname: 
 Glanden, Ort im Kreis Braunsberg, Ostpreußen, seit 1945: Glądy (Pieniężno) im Powiat Braniewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Glanden, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Glądy (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen